је име и презиме следећих особа:

 Срђан Кнежевић (командант)
 Срђан Кнежевић (новинар)
 Срђа Кнежевић